Obrowiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Obrowiec, un village dans la voïvodie de Lublin
 Obrowiec, un village dans la voïvodie d'Opole